Anaplectus är ett släkte av rundmaskar. Anaplectus ingår i familjen Plectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Anaplectus